La hora final puede referirse a las siguientes películas:
 La hora final, película de ciencia ficción estadounidense de 1959.
 La hora final, película policíaca y de suspenso peruana de 2017.